La Legadue FIP 2009-10 è stata la 9ª edizione della manifestazione organizzata dalla FIP con questa denominazione e la 69ª edizione del secondo livello del campionato italiano di pallacanestro, già "Serie A2".

A seguito del fallimento del Basket Livorno è stata ripescata l'Andrea Costa Imola, che gioca così nuovamente il campionato di Legadue nonostante la retrocessione sul campo.
Delle tre neopromosse (a causa dell'esclusione di Napoli solo Ferrara è retrocessa dalla serie A, liberando un ulteriore posto) Vigevano e Latina hanno potuto formalizzare l'iscrizione, mentre al posto della Fortitudo Bologna, esclusa per inadempienze economiche, è stata ripescata Casalpusterlengo. Il campionato è stato vinto con tre giornate d'anticipo dall'Enel Brindisi, squadra che ha conquistato il diritto a partecipare alla successiva Serie A insieme alla Dinamo Sassari, vincitrice dei play-off promozione.

Regolamento

Formula

Le 16 squadre partecipanti disputano un girone unico all'italiana, con partite d'andata e ritorno. Al termine della stagione regolare, la prima classificata è promossa in Serie A per la stagione 2010-11, mentre le squadre classificate dal 2º al 9º posto sono ammesse ai play-off, che si giocano al meglio delle cinque partite, con le gare 1, 2 e 5 in casa della compagine meglio piazzata in campionato, e che decreteranno il nome della seconda squadra promossa.
Le squadre classificate al 15º e al 16º posto nella stagione regolare retrocederanno in Serie A Dilettanti 2010-2011.

Regole per comporre i quintetti
Devono essere presentati a referto 10 giocatori, di cui:
italiani: minimo 6, di cui almeno 5 di formazione italiana e non più di 1 naturalizzato,
extracomunitari: al massimo 2,
"passaportati CEE": al massimo 1.

Stagione regolare

Classifica

Calendario e risultati

Play-off
Le serie di Play-off si svolgono tutte al meglio delle 5 partite seguendo lo schema 2-2-1, con le prime due partite e l'eventuale quinta in casa della squadra meglio classificata.

Statistiche individuali

Verdetti
 Promossa in serie A: Enel Brindisi.Formazione: Nikola Radulović, Joe Crispin, Mauro Pinton, Giuliano Maresca, Luca Infante, Michele Cardinali, Sylvere Bryan, Omar Thomas. Allenatore: Giovanni Perdichizzi.
 Promossa in serie A: Banco Sardegna Sassari.Formazione: Tony Binetti, Jason Rowe, Marcelus Kemp, Francesco Conti, Alessandro Manca, Giacomo Devecchi, Patrick Baldassarre, Manuel Vanuzzo, Davide Colombo, Jiří Hubálek. Allenatore: Romeo Sacchetti.
 Ripescata in Legadue: Fileni Jesi (ripescata per conto del fallimento della NSB Napoli).Formazione: Marco Santiangeli, Marco Giuri, Alberto Rossini, Tommy Adams, Keith Waleskowski, Klaudio Ndoja, Matteo Raminelli, Francesco Basei, Marshall Strickland (dal 15/01/2010), Roberto Gabini (dal 15/01/2010), Eddie Shannon (dal 06/04/2010). Giocatori svincolati o trasferiti: Ruben Boykin, Paulinho Boracini. Allenatore: Stefano Vanoncini (fino al 17/12/2010), Maurizio Bartocci.
 Retrocessa in serie A Dilettanti: A.B. Latina.Formazione:Courtney Eldridge, Antonio Livera, Giovanni Coronini, Marco D'Anolfo, Gianni Cantagalli, Donato Cutolo, Fabio Marcante (dal 04/12/2009), Diego Ferrero (dal 30/12/2009), Theron Smith (dal 04/01/2010), Pavel Bosák (dal 04/02/2010). Giocatori svincolati o trasferiti: K.C. Rivers, Davide Cantarello, Phil Missere, Mauro Liburdi, Davorin Dalipagić. Allenatore: Luca Ciaboco. 
 Al termine della stagione alcune squadre hanno rinunziato all'iscrizione in Legadue; si tratta di: Vigevano e Pavia (che ha ceduto il titolo sportivo alla Scaligera Basket Verona).

Voci correlate
Coppa Italia di Legadue 2010

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2009
Pallacanestro nel 2010
2009-2010